En gramática el término reflexivo puede referirse a:

 Pronombre reflexivo o anáfora reflexiva.
 Verbo reflexivo